Chariton ist der Name von
 Chariton von Aphrodisias (ungefähr 2. Jhd.), antiker griechischer Dichter
 Chariton dem Bekenner († um 350), der als Begründer des christlichen Mönchtums in der Wüste Juda gilt
 Chariton Eugeneiotes, Patriarch von Konstantinopel (1177–1178)

 Chariton Prokofjewitsch Laptew (1700–1763), russischer Polarforscher
 Chariton Chalatschew (1835–1876), bulgarischer Freiheitskämpfer, Priester
 Chariton Genadiew (1861–1914), bulgarischer Übersetzer

der Familienname von
 Juli Borissowitsch Chariton (1904–1996), russischer Physiker
sowie
 Pseudonym von Giovanni Lami (1697–1770)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chariton (Iowa)
 Chariton (Missouri)
 Chariton Township

Gebiet
 Chariton County